Message in a Bottle (engl. „Nachricht in einer Flasche“, „Flaschenpost“) steht für:

 Message in a Bottle (Lied), Song von der Band The Police aus dem Jahr 1979
 Message in a Bottle – Der Beginn einer großen Liebe, US-amerikanischer Film von Luis Mandoki aus dem Jahr 1999
 eine Vereinigung rheinhessischer Winzer seit dem Jahr 2002